Das Löhrtor bezeichnet:

 ein Tor der Stadtbefestigung Koblenz
 ein Tor der Siegener Stadtbefestigung, siehe Löhrtor (Siegen)
 einen Namensbestandteil des Gymnasiums Am Löhrtor in Siegen